Gianello – variante del nome proprio di persona Gianni
 Dante Gianello – ciclista francese
 Horacio Gianello – musicista argentino
 Leoncio Gianello – storico argentino
 Matteo Gianello – calciatore italiano